Rarities – album The Beatles (1978)
 Rarities – album The Beatles (1980)
 Rarities – album The Beach Boys (1983)
 Rarities – album Roxette (1995)
 Rarities – album Kata (2013)